Николай Мозговой:
 Мозговой, Николай Илларионович (1901—1959) — советский инженер-металлург, учёный, изобретатель, лауреат Сталинской премии.
 Мозговой, Николай Петрович (1947—2010) — украинский певец, композитор, народный артист Украины.